Latabár Kálmán (1855–1924) színművész, rendező, a Színészakadémia titkára (1898–1924)
 Latabár Kálmán (1902–1970) Kossuth-díjas színművész (a Latyi)
 Latabár Kálmán (1938–2000) Jászai Mari-díjas színművész
 Latabár Kálmán (?) táncművész